Avro peut faire référence à :

 Avro est un constructeur aéronautique britannique disparu.
 AVRO (Algemene Vereniging Radio Omroep) est une association publique néerlandaise de production et de diffusion audiovisuelle.
 Apache Avro est un format de fichier lié à l’écosystème Hadoop.

Homonymie